est un genre éteint de tout petits dinosaures théropodes de la famille des Troodontidae. Ce genre contient une unique espèce,  et donc le genre est monotypique.

Présentation 
Ce genre contient une unique espèce, Liaoningvenator curriei, décrite par Shen Caizhi, Zhao Bo, Gao Chunling, Lü Junchang et Martin Kundrát en 2017. Elle est connue par un squelette presque entier, en connexion anatomique, un des spécimens de Troodontidae le plus complet connu, qui a apporté beaucoup à la connaissance de cette famille.

Liaoningvenator a été découvert dans la formation géologique d'Yixian, dans la province du Liaoning, en Chine, datée du Crétacé inférieur (environ  d'années), une formation qui a livré au moins quatre autres genres de Troodontidae : Sinovenator, Mei, Sinusonasus et Jianianhualong.

Étymologie 
Le nom de genre Liaoningvenator combine le nom de la province du Liaoning où le fossile a été trouvé dans le nord-est de la Chine, et le suffixe latin venator, qui signifie « chasseur » pour donner « chasseur du Liaoning ». Le nom d'espèce  curriei rend hommage au paléontologue canadien Philip John Currie, un spécialiste des petits théropodes.

Description 
La longueur totale du corps, estimée à partir des longueurs cumulées du crâne, du cou, du tronc et de la queue, atteint , ce qui fait de lui un petit Troodontidae.

Crâne et mâchoires 
Le crâne de Liaoningvenator est long, étroit et triangulaire, mesurant près de  de long. À l'avant du museau, comme chez Sinovenator et Xixiasaurus, le prémaxillaire exclut le maxillaire de la pointe de la narine. C'est le seul Troodontidae à montrer un os postorbital portant trois processus (apophyses). Comme le Troodontidae mongol Zanabazar, son os jugal est pneumatisé. Il possède aussi l'ouverture pneumatique à l'arrière de l'os carré caractéristique des membres de sa famille. Contrairement aux genres Saurornithoides, Zanabazar et Stenonychosaurus, la crête séparant les pariétaux ne participe pas à la bordure de l'ouverture temporale supratemporale située à l'arrière du crâne.

Sa mandibule et ses os angulaires pourraient avoir formé un joint flexible dans la mandibule (intra-mandibulaire). À la différence de Xiaotingia, le dentaire et le maxillaire se terminent au même endroit dans la mâchoire. Comme tous les troodontidés, à l'exception de Sinusonasus, Liaoningvenator possède des dents nombreuses et de petite taille, très serrées, au moins 15 sur chaque côté de la mâchoire supérieure et 23 sur chaque moitié de la mandibule. Les dents de la partie arrière de la mâchoire inférieure sont crénelées de denticules, contrairement à un certain nombre de Troodontidae basaux.

Vertèbres 
La colonne vertébrale de Liaoningvenator est constituée de 10 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, et d'au moins 16 vertèbres de queue :
 parmi les cervicales, les  et  sont plus allongées, et la  a les facettes articulaires les plus hautes ;
 sur les dorsales, les perforations de pneumatisation sont plus simples que chez le genre Anchiornis ; 
 dans la queue, le point de transition, où les côtés des vertèbres caudales sont plus compressés, devenant presque triangulaires et non plus rectangulaires, apparaît à la  caudale, plus en avant que chez Sinornithoides et Mei (où il n'intervient qu'à la ). La plus longue des caudales est la  qui est presque deux fois plus longue que la . Sous les caudales, les arcs hémaux sont légèrement recourbés et pointent vers l'arrière comme chez Deinonychus.

Membres 
L'acromion de l'omoplate de Liaoningvenator est peu développé, une caractéristique des Troodontidae basaux. Par contre à la différence de ces derniers sa cavité glénoïde est dirigée verticalement vers le bas et non sur le côté. Sur l'humérus, la crête deltopectorale s'étend sur 40% de la longueur de l'os et se termine à mi-hauteur de celui-ci.

Le rapport de longueur entre l'humérus et le fémur de Liaoningvator est de 59%, bien moindre que pour Eosinopteryx (80%). Sa main à trois doigt est unique, car la première phalange du premier doigt est 1,49 fois plus longue que le deuxième métacarpe.

Comme chez Mei, le sommet de l'ilium de Liaoningvenator a une forme sinusoïdale incurvée. Son acetabulum (ou cavité cotyloïde) ne porte pas de crête, contrairement à Anchiornis. La partie arrière, postacétabulaire, de l'ilium a un bord inférieur plus court que chez Anchiornis et Eosinopteryx. Liaoningvenator est le seul Troodontidae connu à ce jour à ne pas montrer d'apophyse sur l'extrémité supérieure de la pointe de son ischion. Le pubis pointe en avant et non en arrière comme chez Sinovenator. Ses membres postérieurs sont deux fois plus longs que son torse, et son fémur possède un quatrième trochanter.

Le tibia est fin et mesure 1,4 fois la longueur du fémur, comme pour Sinornithoides. Le pied a quatre orteils, il est très compact, avec un tarse qui se rétrécit vers le bas et un  métatarsien décalé par rapport au deuxième et au quatrième. Proportionnellement, la première phalange du deuxième orteil est plus courte que la deuxième phalange.

Paléoécologie 
Selon Shen et ses collègues en 2017, Liaoningvenator est un des onze genres de Troodontidae identifiés en Chine, et le cinquième découvert dans le Crétacé inférieur après Sinovenator, Sinusonasus, Mei et Jinfengopteryx, auxquels on peut ajouter le genre Jianianhualong décrit en 2017. Un autre genre, Daliansaurus, est décrit, toujours en 2017, par une équipe dirigée par Shen qu'il place dans la sous-famille des Sinovenatorinae avec Sinusonasus, Mei et Jinfengopteryx. À l'exception de Jinfengopteryx, tous ces troodontidés font partie du biote de Jehol et ont été découverts sur le même site paléontologique des strates de Lujiatun. L'âge de ce niveau stratigraphique au sein de la formation d'Yixian est débattu. Pour Shen et ses collègues (2017), il date de l'Hauterivien, soit il y a environ  (millions d'années). Peu après en 2017, Chang Su-chin et ses collègues indiquent un âge plus récent à environ  (millions d'années), dans le Barrémien.

L'environnement de dépôt est fluviatile avec des alternances de roches pyroclastiques, témoignant d'un paysage de  rivières entourées de volcans. Les lahars (coulées boueuses d’origine volcanique) pourraient être à l'origine de la mort et de la fossilisation soudaines de ces animaux du biote de Jehol, leur ayant assuré une bonne préservation. Les températures annuelles moyennes étaient au minimum de .

Classification 
Shen et ses collègues ont placé Liaoningvenator dans la famille des Troodontidae. Au sein de ce taxon, ils l'ont intégré à un clade, avec Eosinopteryx, Anchiornis et  Xiaotingia, intégrant ainsi ces genres, généralement considérés comme des Paraves « non-troodontidés », à cette famille. Ils sont regroupés sur des caractères partagés comme des dents aplaties et recourbées, les couronness de leurs dents du milieu avec une hauteur inférieure à deux fois leur largeur, un bord avant de l'acromion retourné et la présence d'un sillon marqué entre l'acromion et le coracoïde, la présence d'une collerette sur la première phalange du second doigt et un pubis projeté vers l'avant.

Dans ce clade non nommé, Liaoningvenator est en groupe frère avec Eosinopteryx et Anchiornis avec Xiaotingia comme le montre le cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 Troodontidae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Troodontidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2017
Paléontologie en Chine